Miejscowości w Polsce
 Wolica-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. opolskim, w gminie Karczmiska
 Wolica-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce